El Torneig de Metz 2016, oficialment conegut com a Moselle Open 2016, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 14a edició del torneig es va celebrar entre el 18 i el 25 de setembre del 2016 a Les Arènes de Metz, França.

El tennista local Lucas Pouille va guanyar el primer títol de la seva carrera.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2016
ATP World Tour 2016